Arcyparadoks śmierci – książka Dariusza Karłowicza wydana po raz pierwszy w styczniu 2002 roku nakładem Wydawnictwa Znak, podejmująca tematykę męczeństwa pojętego jako kategoria filozoficzna. Refleksja autora skupia się nad kluczowym problemem filozofii chrześcijańskiej – kwestią dowodowej wartości chrześcijańskiego świadectwa śmierci.

Przypisy 

Literatura filozoficzna w języku polskim
Literatura filozoficzna XX wieku
Literatura z zakresu antropologii filozoficznej
Utwory literackie z 2000